Алайор ()— город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Менорка. Население — 9399 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сант Льоренсс.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Балеарских островов